Bolero může být:

 bolero (tanec) – španělský párový lidový tanec
 bolero (oděv) – krátký dámský kabátek

v kultuře
 Bolero (Ravel) – hudební skladba od Maurice Ravela
 Bolero (film, 1984) – americký film z roku 1984
 Bolero (film, 2004) – český film z roku 2004 režiséra F. A. Brabce